Marxa musical, peça musical
 Marxa, la manera de caminar d'alguns animals, incloent l'ésser humà
 Marxa atlètica, modalitat de l'atletisme
  Marxa, moviment de les tropes
  Marxa, relació de pinyons d'un canvi de marxes
 Marxa, un tipus de manifestació
 Marxa nòrdica, esport que consisteix acaminar amb dos bastons
 Marxa Reial, denominació tradicional de l'himne nacional d'Espanya